Il singolare del torneo di tennis Sunsmart Victorian Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Amanda Coetzer che ha battuto in finale Naoko Sawamatsu 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Amanda Coetzer (campionessa)
 Naoko Sawamatsu (finale)
 Julie Halard (secondo turno)
 Patricia Hy (secondo turno)

 Emanuela Zardo (secondo turno)
 Wiltrud Probst (primo turno)
 Manon Bollegraf (primo turno)
 Linda Wild (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sunsmart Victorian Open 1993